USS Theodore Roosevelt je ime več plovil vojne mornarice ZDA:

 USS Theodore Roosevelt (SSBN-600) 
 USS Theodore Roosevelt (CVN-71)

Theodore Roosevelt